Krop kan henvise til flere artikler:

 Krop – et dyrs eller menneskes legeme
 Krop (vin) – en egenskab ved vin
 Krop (by) – tysk: Kropp – stednavn ved Oksevejen i Slesvig-Flensborg amt i Sydslesvig

Se også
 Ønologi